Andros Townsend, né le  à Leytonstone (Londres), est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'attaquant à l'Everton FC.

Biographie

En club 

Le , il rejoint Newcastle United pour cinq ans et demi. Il ne reste que six mois à Newcastle durant lesquels il inscrit quatre buts en treize matchs.

Le , il s'engage pour cinq saisons avec Crystal Palace.

International 

Le , Townsend marque un but lors de son premier match international contre le Monténégro.

Le , il est convoqué en équipe d'Angleterre par le sélectionneur Roy Hodgson pour faire partie de l'effectif provisionnel de l'Euro 2016 mais n'est pas retenu dans la liste définitive.

Statistiques

En club

En sélection 
Statistiques au

Palmarès

En club 
  Tottenham Hotspur
 Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015.

En sélection 
 Finaliste du championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2009.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international anglais
Joueur du Tottenham Hotspur FC
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du Watford FC
Joueur du Millwall FC
Joueur du Leeds United FC
Joueur du Birmingham City FC
Joueur du Queens Park Rangers FC
Joueur du Newcastle United FC
Joueur du Crystal Palace FC
Joueur de l'Everton FC
Naissance en juillet 1991
Naissance à Leytonstone